Lökgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökgrund, Ingå, Nyland, 
 Lökgrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Lökgrundet
Lökgrunden
Lilla Lökgrund

Robotskapade Finlandförgreningar